Мъри (Murray) може да се отнася до:
 Хора
 Албърт Мъри (р. 1916), американски литературен и музикален критик и писател.
 Бил Мъри (р. 1950), американски актьор.
 Дейв Мъри (р. 1958), английски китарист.
 Крейг Мъри (р. 1958), британски дипломат.
 Станимир Стоилов — Мъри (р. 1967), български състезател и треньор по футбол
 Чад Майкъл Мъри (р. 1981), американски актьор
 Чарлс Мъри (р. 1943), американски политолог и публицист („Камбановидната крива“).

 Градове в САЩ
 Мъри (Айова)
 Мъри (Кентъки)
 Мъри (Ню Йорк)
 Мъри (Юта)

 Други
 голяма река в Австралия.
 малка река в Нова Зеландия.